Larcius ist der Familienname folgender Personen:

 Larcius Macedo, römischer Senator
 Aulus Larcius Macedo, römischer Suffektkonsul 124
 Marcus Pontius Laelianus Larcius Sabinus, römischen Statthalter

Siehe auch:

 Larcier (Gens Larcia), eine römische Gens mit dem Nomen Larcius